Localidades
 Sobradinho (Bahia), município brasileiro do estado da Bahia
 Sobradinho (Distrito Federal), região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Sobradinho II, região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Sobradinho (Rio Grande do Sul), município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul

Outros
 Sobradinho Esporte Clube, clube de futebol do Distrito Federal brasileiro
 Lago de Sobradinho, lago artificial brasileiro do estado da Bahia
 Rio Sobradinho, rio do Distrito Federal brasileiro
 Usina Hidrelétrica de Sobradinho, usina hidrelétrica brasileira do estado da Bahia
 Associação Esportiva Sobradinho, clube de futsal do Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos